No, No, Nanette est une comédie musicale américaine, musique de Vincent Youmans, paroles et livret de Irving Caesar et Otto Harbach, créée à Broadway en 1925.

Elle a fait l'objet de plusieurs adaptations :

 au cinéma
 No, No, Nanette, film musical américain de Clarence G. Badger sorti en 1930, avec Bernice Claire ;
 No, No, Nanette, film musical américain de Herbert Wilcox sorti en 1940, avec Anna Neagle ;
 No, No, Nanette (Tea for Two), film musical américain de David Butler sorti en 1950, avec Doris Day.

 à la télévision
 No, No, Nanette, téléfilm britannique sorti en 1948, avec Adele Dixon, June Elvin et George Gee ;
 No, No, Nanette, téléfilm italien de Vito Molinari sorti 1961, avec Carla Macelloni, Elvio Calderoni et Carlo Campanini ;
 No, No, Nanette, téléfilm allemand d'Alfred Kirchner sorti en 1971, avec Peter Kraus, Dagmar Altrichter et Karin Anselm.